Amerikai Egyesült Államok
 Seaview (Seattle)
 Seaview (Virginia)
 Seaview (Washington)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Seaview (Kelet-Fokföld)
 Egyesült Királyság
 Seaview (Wight-sziget)
 Kanada
 Seaview (Új-Brunswick)
 Új-Zéland
 Seaview (Lower Hutt)